Vile – riferito a viltà

Cinema 
 Vile – film del 2011 diretto da Taylor Sheridan

Geografia 
 Vile – freguesia di Caminha (Portogallo)

Mitologia 
 Vile – figura della mitologia slava e greca (iliade)

Musica 
 Vile – gruppo musicale brutal death metal statunitense
 Vile – album dei Cannibal Corpse del 1996
 Vile – brano del rapper Example